Liège